D82 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Wallaroo
 D82 – negli scacchi, codice ECO di alcune varianti della difesa Grünfeld